Het ATP-toernooi van Chennai 2009 (met de officiële naam Chennai Open 2009) werd gespeeld van 5 tot en met 11 januari 2009. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen in de Indiase stad Chennai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai